Uberlândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Uberlândia, ort, Minas Gerais, 
 Uberlândia (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar